Chochlow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Stepanowitsch Chochlow (1916–1997), russisch-sowjetischer Biochemiker
 Alexei Remowitsch Chochlow (* 1954), russischer Polymerphysiker und Hochschullehrer
 Dmitri Walerjewitsch Chochlow (* 1975), russischer Fußballspieler
 Iwan Michailowitsch Chochlow (1896–1956), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Juri Nikolajewitsch Chochlow (1922–2010), russischer und sowjetischer Musikwissenschaftler
 Nikita Chochlow (* 1983), kasachischer Fußballspieler
 Rem Wiktorowitsch Chochlow (1926–1977), sowjetischer Physiker

Siehe auch:
 Chochlowa